Nikolay Mihaylov (1906-1982), homme politique soviétique 
 Nikolay Mihaylov (né en 1988), cycliste bulgare
 Nikolay Mihaylov (né en 1988), footballeur bulgare